Олег Леонидович Делов (25 мая 1963, Курск) — советский и российский футболист и тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Игровая 
В 1980 году начал играть за курский «Авангард». В ноябре следующего года Делова вместе с Вадимом Роговским призвали на службу, которую проходил в смоленской «Искре». В «Искре» довольно успешно дебютировал — забил за первые 25 игр 11 мячей. Был приглашен на просмотр в московский «Спартак», но получил травму голеностопа, разрыв связок и перелом берцовой кости. До 1992 года играл в Смоленске. Всего за «Искру» провел 334 встречи и забил 93 мяча. В 1985 году вместе с командой дошёл до полуфинала Кубка СССР. В сезоне 1992/93 играл в высшей лиге чемпионата Белоруссии за клуб «Торпедо» (Могилев), провел 18 игр, забил 3 мяча. В 1993 году попал в самарские «Крылья Советов». В них за три года провел в высшей лиге 60 игр и забил 6 голов. В 1995—1997 играл в родном «Авангарде». В 1998 сыграл 15 матчей в клубе второго дивизиона «Салют-ЮКОС» из Белгорода. В 1998—1999 годах играл в брянском «Динамо». Игровую карьеру закончил в «Авангарде» в 1999 году.

Послеигровая 
С 2000 года — на тренерской работе. Работал главным тренером курского «Авангарда», в том числе в первом дивизионе. В декабре 2007 — январе 2008 года возглавлял брянское «Динамо». В 2008 году — главный тренер «Зодиака» из Старого Оскола (второй дивизион).

С 2010 года — директор ДЮСШ № 4 (Курск).

Достижения 
 Полуфинал Кубка СССР 1984/85 (игрок)
 2-е место в зоне «Центр» второго дивизиона 2004, выход в первый дивизион (тренер)

Личная жизнь 
Супруга Любовь, сын Владислав, дочь Анастасия.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Торпедо» Могилёв
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Авангард» Курск
Тренеры ФК «Металлург-Оскол»